HMS Powerful je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Powerful (1.) 
 HMS Powerful (1854) 
 HMS Powerful (3.) 
 HMS Powerful (R95) 

Powerful